

Patronyme 

 Alfred Stucky (1892-1969), ingénieur suisse.
 Bettina Stucky (1969-), actrice suisse.
 Erika Stucky (1962-), chanteuse, musicienne, comédienne et cinéaste américano-suisse.
 Georg Stucky (1930-2020), juriste et homme politique suisse.
 Steven Stucky (1949-2016), compositeur américain.

Astronomie 
 (13211) Stucky, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Bâtiment 
 Le Moulin Stucky, ancien bâtiment industriel de Venise.

Stucky ( Steve Rogers X James "Bucky" Barnes ) 
Le Stucky est un ship constitué de deux personnage de l'univers de Marvel. Suite à la sortie en 2011 du film Captain America: First Avenger, un groupe de fans ont trouvé que les deux personnage principaux, possédaient une alchimie fleurissante durant toutes la durée du film. 

Fan fiction
Marvel Comics